De nacht (Astrid Nijgh), single van Astrid Nijgh uit 1974
 De nacht (Hildo Krop), kunstwerk van Hildo Krop in Amsterdam
 De Nacht (bier), Belgisch bier van Brouwerij Vissenaken
 De Nacht (televisie), VARA-televisieprogramma uit 1987-1988